Toponímia:
 Velilla (Valladolid), municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó (Espanya)
 Velilla de los Ajos, municipi de la província de Sòria, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó (Espanya)
 Velilla de Cinca, municipi aragonès del Baix Cinca 
 Velilla de Ebro, municipi a la comarca del Ribera Baixa de l'Ebre (província de Saragossa, Aragó) 
 Velilla de Jiloca, municipi a la comarca de la Comunitat de Calataiud (província de Saragossa, Aragó)
 Velilla del Río Carrión, municipi de la província de Palència, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó (Espanya)
 Velilla de San Antonio, municipi de la comunitat uniprovincial de Madrid
 Velilla de la Sierra, municipi de la província de Sòria, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó (Espanya)
 Miscel·lània: Abel Velilla Sarasola (Pamplona, Navarra, 1901 - Tijuana, Baja California, 1982), polític i advocat navarrès